Mitcham ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Mitcham (* 1941), amerikanischer Technikphilosoph
 Clyde Mitcham (* 1994), Fußballspieler von St. Kitts und Nevis
 Constance Viola Mitcham (* 1947), Juristin und Politikerin aus St. Kitts und Nevis
 Matthew Mitcham (* 1988), australischer Turmspringer
 Samuel W. Mitcham (* 1949), US-amerikanischer Offizier, Geograph und Militärschriftsteller

Mitcham ist außerdem:

 Mitcham (London), Stadtteil des London Borough of Merton
 Mitcham (South Australia), ein Stadtteil von Melbourne in Australien
 Mitcham (Victoria), ein Stadtteil von Adelaide in Australien

Siehe auch:

 Mitchum